Der Begriff Geistiger Rat bezeichnet:
 den Örtlichen Geistigen Rat der Bahai-Gemeinde auf lokaler Ebene,
 den Regionalen Geistigen Rat der Bahai-Gemeinde auf regionaler Ebene,
 den Nationalen Geistigen Rat der Bahai-Gemeinde auf nationaler Ebene.